Een lijst van series die zijn uitgebracht door Netflix. Zie voor een actuele lijst, de Externe links.

Netflix original-series

Drama

Comedy

Animatie

Anime

Kinderen en familie

Animatie

Live-action

Niet Engelstalig

Documentaire

Praatprogramma

Coproductie 
Deze producties zijn in opdracht van Netflix gemaakt in samenwerking met een netwerk uit een ander land.

Vervolgen 
Deze producties zijn door Netflix overgenomen, waarvan de vorige seizoenen op een ander netwerk zijn uitgezonden.

Exclusieve internationale televisiedistributie 
Bij deze producties heeft Netflix de exclusieve internationale distributierechten gekocht, en geeft het bedrijf een Netflix Original-label in het land waar het nog niet is uitgezonden.

Externe links 
 Officiële website
 Netflix in de Internet Movie Database